Hintzenstern ist der Familienname von

 Herbert von Hintzenstern (1916–1996), deutscher Theologe und Journalist
 Karl Ludwig von Hintzenstern (1736–1811), schwedischer General
 Michael von Hintzenstern (* 1956), deutscher Musiker und Komponist